Presa de los Temperales är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Guadalupe Victoria och delstaten Durango, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Presa de los Temperales ligger  meter över havet.

Terrängen runt Presa de los Temperales är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Terrängen runt Presa de los Temperales sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Cerro Venteadero,  meter över havet,  km väster om Presa de los Temperales. Runt Presa de los Temperales är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guadalupe Victoria,  km söder om Presa de los Temperales. Omgivningarna runt Presa de los Temperales är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Durango (delstat)